Hatton kan syfta på följande platser:

Sri Lanka 

 Hatton, Sri Lanka, ort, Centralprovinsen,

Storbritannien 

 Hatton, Lincolnshire, ort, 
 Hatton, Warwickshire, 
 Hatton, Cheshire West and Chester, 
 Hatton, Warrington, 
 Hatton, Derbyshire, 
 Hatton, London, ort i Hounslow, Storlondon, England, 
 Hatton, Skottland, ort i Aberdeenshire, Skottland,

USA 

 Hatton, Alabama, ort, Lawrence County, 
 Hatton, North Dakota, ort, Traill County, 
 Hatton, Washington, ort, Adams County, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar